A Tolda puede referirse a:

A Tolda (Aranga), lugar de la parroquia de Cambás, concello de Aranga.
A Tolda (Carballedo), lugar de la parroquia de Aguada, concello de Carballedo.
A Tolda (Coles), lugar de la parroquia de A Barra, concello de Coles.
A Tolda (Parga), lugar de la parroquia de Parga, concello de Guitiriz.
A Tolda (Pígara), lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
A Tolda (Os Vilares), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
A Tolda de Milleirós, lugar de la parroquia de Meilán, concello de Lugo.
A Tolda (Miño), lugar de la parroquia de Bemantes, concello de Miño.
A Tolda (Monfero), lugar de la parroquia de O Val de Xestoso, concello de Monfero.
A Tolda (Villalba), lugar de la parroquia de Sancovade, concello de Villalba.
A Tolda (Villamarín), lugar de la parroquia de Reádegos, concello de Villamarín.